Nossa Senhora do Rosário (portugiesisch für Maria Rosenkranzkönigin) bezeichnet:

 Nossa Senhora do Rosário (Lagoa), Gemeinde in Portugal
 Nossa Senhora do Rosário (Santa Maria), Ort in Brasilien
 Nossa Senhora do Rosário (Santo Antão), Freguesia in Kap Verde
 Nossa Senhora do Rosário (São Nicolau), Ort in Kap Verde